GLV steht für:
 geistige Landesverteidigung, politisch-kulturelle Bewegung in der Schweiz
 geistige Landesverteidigung, Konzept im österreichischen Verfassungsrecht; siehe Umfassende Landesverteidigung
 Gemini launch vehicle, siehe Gemini-Programm
 Flughafen Golovin (Alaska) als IATA-Code
 Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, Grafikschule in Wien; heute Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt
 Grating Light Valve, Projektionssystem
 green leaf volatiles, siehe grüne Blattduftstoffe

glv steht für:
 Manx (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung